Фиорентино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фиорентино, Линда (род. 1958 или 1960) — американская киноактриса
 Фиорентино, Николь (род. 1979) — американская бас-гитаристка, участник альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins.